Pileo – tipo di copricapo indossato dagli antichi Romani
 Pileo (micologia) – il "cappello" di un fungo
 Pileo (meteorologia) – formazione di nubi
 Pileo – nome di una figura della mitologia greca
 Pileo da Prata – cardinale italiano